Brunsiska (Acanthis cabaret) är en europeisk tätting i familjen finkar med omtvistad artstatus.

Utbredning och systematik 
Brunsiskan var tidigare begränsad i sin utbredning till Alperna och Brittiska öarna. De senaste decennierna har dess utbredningsområde vidgats och förekommer numera fläckvist även genom södra Norge, sydvästra Sverige och Danmark vidare österut till södra Polen, Slovakien och norra Rumänien. Den har även introducerats till Nya Zeeland

Brunsiskans artstatus är omtvistad. BirdLife Sverige (f.d. Sveriges Ornitologiska Förening) behandlar den traditionellt som underart till gråsiskan, liksom Birdlife International, men i både Norge och Danmark erkänns den som egen art, liksom av de internationella taxonomiska auktoriteterna International Ornithological Congress och Clements et al.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN behandlar den som underart till gråsiskan, varför dess hotstatus inte bedöms.

Noter

Externa länkar 

Finkar
Fåglar i palearktiska regionen